Savigneux (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Savigneux (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy